Pinhead kan syfta på:

 Pinhead (Hellraiser) – karaktär i Hellraiserfilmerna
 Pinhead (Puppet Master) – docka i Puppet Masterfilmerna